Nintinuga (slovensko gospa, ki oživlja mrtve) je bila babilonska boginja zdravilstva in soproga boga Ninurte. Boginja je istovetna z akadsko boginjo Bau (klinopisno 𒀭𒁀𒌑 Dba-u)  ali Baba, čeprav sta bili sprva verjetno neodvisni boginji. Pozneje je bila znana kot Gula in v medicinskih čarovnih besedah kot Bēlet ali Balāti, včasih tudi Azugallatu, "velika zdravilka", enako kot njen sin Damu. Njena druga znana imena so  Nin-Karrak, Nin Ezen, Ga-tum-dug in Nm-din-dug. Njeni epiteti so "velika zdravilka dežele", "velika zdravilka črnoglavih", "pridelovalka zelišč", "gospa, ki zlome spet naredi cele" in "ustvarja življenje v deželi". Imeli so je za ustvarjalko vegetacije in plodnosti, obdarjeno z močjo obnavljanja. 
 
Bila je hči Ninurtove žene Anande. Imela je sedem hčera, med njimi Hegir-Nuno (Gangir).

V najstarejšem obdobju so jo običajno imenovali Bau, od Prve babilonske dinastije dalja pa Gula. Bila je zavetnica Lagaša, kjer ji je kralj Gudea zgradil tempelj. 

Po veliki poplavi je pomagala ljudem ponovno "vdihniti življenje", kar poudarja njeno glavno lastnost - moč zdravljenja. O njej so pogosto govorili kot o  "veliki zdravnici", zato je imla posebno pomembno vlogo pri zaklinjanju in obredih  zdravljenja obolelih.

Boginjo so tudi prosili, naj prekolne tiste, ki teptajo pravice, in tiste, ki s strupenimi napitki povzročali zlo. Bau/Gulo so ob Ninibu (Ninurta) razen v Širguli (Lagaš) častili tudi v Nipurju. Na splošno je bila tesno povezana s svojim možem, vendar so častili tudi njo samo in je bila pomembnejša od večine babilonskih in asirskih boginj. 

V novobabilonskem obdobju je imela tudi druge lastnosti. Včasih je bila nasilna kot "kraljica, katere vihar  trese nebesa in na zemlji povzroča potrese". Boginja in njeni psi so bili pogosto omenjani v psovkah.

Na vidnem mestu se je pojavljala na slikah na babilonskih obmejnih kamnih kudurrujih, medtem ko so druge bogove upodabljali predvsem v njihovih svetiščih. Njen kult je ohranil vidno mesto tudi v novobabilonskem obdobju. Nebukadnezar II. ji je zgradil najmanj tri kapele ali svetišča znotraj Nabujevega tempeljskega kompleksa v Borsipi in tempelj v Babilonu.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Mezopotamska mitologija 
Boginje zdravja
Božanstva zaščitniki